La  des NRJ Music Awards est présentée par Nikos Aliagas le  en direct à 20 h 50 du Midem de Cannes simultanément sur TF1 et NRJ. L'émission est rediffusée le  à 23 h au Canada (heure de l'est) sur la chaîne du câble francophone Musique Plus, propriété d'Astral Media qui exploite les radios NRJ Québec.

Nouveau système de votes  

Cette année, les internautes ont pu voter sur le site de NRJ parmi six choix dans chaque catégorie du  au . Les quatre nommés qui ont reçu le plus de voix dans chaque catégorie deviennent les nommés officiels dans la catégorie pour lesquelles les internautes ont pu voter du  au  pour déterminer le récompensé. Contrairement aux éditions précédentes, chaque internaute ne pouvait voter qu'une seule fois par jour et par catégorie alors que les votes étaient auparavant illimités.

Performances

Palmarès

Artiste masculin international de l'année 
  Usher
  James Blunt 
  Eminem
  Enrique Iglesias

Pré-nommés :  Phil Collins et  Seal

Révélation francophone de l'année 
  Joyce Jonathan
  Ben l'Oncle Soul
  Camélia Jordana
  Pony Pony Run Run

Pré-nommés :  Stromae et  Zaz

Concert de l'année 
  The Black Eyed Peas
  Christophe Maé
  Yannick Noah
  Lady Gaga

Pré-nommés :  Indochine et  Muse

Chanson internationale de l'année 
  Shakira featuring  Freshlyground - Waka Waka (This Time for Africa)
  Lady Gaga - Bad Romance
  Katy Perry featuring  Snoop Dogg - California Gurls
  Eminem featuring  Rihanna - Love the Way You Lie

Pré-nommés :  Taio Cruz - Break Your Heart et  Train - Hey, Soul Sister

Artiste féminine internationale de l'année 
  Shakira
  Lady Gaga 
  Katy Perry
  Rihanna

Pré-nominées :  Kylie Minogue et  P!nk

Groupe / duo français de l'année 
  Justin Nozuka et  Zaho
  Cœur de Pirate et  Julien Doré
  K'naan et  Féfé
  Superbus

Pré-nommés :  BB Brunes et  Indochine

Clip de l'année 
  Lady Gaga feat Beyoncé - Telephone
  Christophe Maé - Je Me Lâche
  Eminem feat  Rihanna - Love the Way You Lie
  Katy Perry feat Snoop Dogg - California Gurls

Pré-nommés :  Ben l'Oncle Soul - Soulman et  Martin Solveig featuring  Dragonette - Hello

Révélation internationale de l'année 
  Justin Bieber
  Taio Cruz 
  Inna
  Ke$ha

Pré-nommés :  Plan B et  Gossip

Artiste féminine française de l'année 
  Jenifer
  Cœur de Pirate
   Mylène Farmer
  Shy'm

Pré-nominées :  Amel Bent et  Zazie

Groupe / duo international de l'année 
  The Black Eyed Peas
  Eminem et  Rihanna
  Lady Gaga et  Beyoncé
  Muse

Pré-nommés :  Maroon 5 et  Justin Bieber/  Usher

Artiste masculin français de l'année 
  M. Pokora
  Grégoire
  David Guetta
  Christophe Maé

Pré-nommés :  Yannick Noah et  Gaëtan Roussel

Chanson française de l'année 
  M. Pokora - Juste une photo de toi
  Zaz - Je Veux
  Grégoire - Danse
  Shy'm - Je Sais
  Stromae - Alors On Danse
  Joyce Jonathan - Pas besoin de toi

Hit de l'année 
  Flo Rida featuring  David Guetta - Club Can't Handle Me
   K'naan featuring  Féfé - Wavin' Flag
  Remady - Give me a sign
  Usher featuring   Pitbull - DJ Got Us Fallin' in Love

Pré-nommés :  Plan B - She Said et  Yolanda Be Cool - We No Speak Americano

Awards d'honneur 
  David Guetta

Invités de la soirée 
Ces invités ont remis les prix aux différents artistes récompensés.

 National :  Shy'm, M. Pokora, Yannick Noah, Jenifer, Grégoire, Christophe Maé, Mylène Farmer, David Guetta, Joyce Jonathan, Stromae, Marie-Anne Chazel, Laury Thilleman (Miss France 2011), Marianne James, Patrick Timsit, Baptiste Giabiconi, Mozart, l'opéra rock, Zaz, Line Renaud, Karine Ferri, Sébastien Cauet, Éric et Ramzy, Charlotte de Turckheim, Antoine Duléry, Kev Adams, Mustapha El Atrassi, Bob Sinclar, Amel Bent, François-Xavier de Secret Story 3, Benoît, Thomas, Julie, Amélie & Senna de Secret Story 4, René La Taupe…

 International :  Jermaine Jackson; Shakira; Will.i.am; Apl.de.ap; Justin Nozuka; Usher; Enrique Iglesias; James Blunt; Inna

Audiences 

Le show du  a rassemblé , soit 28,6 % de part de marché : il s'agit de la meilleure audience de la cérémonie depuis 2008. TF1 est en tête des audiences de la soirée devant France 2, avec Le Plus Grand Cabaret du monde, qui a réuni .

Reproches des téléspectateurs 

Les téléspectateurs ont tout d'abord regretté massivement l'absence de nombreux artistes internationaux ayant eu un énorme succès en 2010 et qui ont pourtant été nommés dans certaines catégories. Parmi eux, il y avait Lady Gaga, Rihanna, Justin Bieber, Katy Perry ou encore Ke$ha.

Les téléspectateurs ont aussi reproché le montage de l'émission et l'organisation de la cérémonie qui étaient brouillons ainsi que  les discours des présentateurs venus remettre des récompenses, et qui faisaient tout sauf ça.

Enfin, malgré le changement du système des votes, beaucoup pensent qu'il y a, à nouveau, tricherie dans les votes et que certains internautes ou maisons de disques ont fait tout pour que leur artiste soit récompensé. En cause, la récompense de Jenifer pour l'artiste féminine francophone face à l'archi-favorite Mylène Farmer et  ainsi que la récompense de M. Pokora pour l'artiste masculin francophone face à la star internationale David Guetta.

Notes et références 

Récompense musicale par année
2011